Földrajz
  Amerikai Egyesült Államok

 Circle, statisztikai település Alaszkában
 Circle, város Montanában
 Circle-tó, Minnesota

 Zene
 Együttesek

 Circle, amerikai dzsesszegyüttes
 Circle, finn rockegyüttes

Kiadók és slágerlisták
 Circle Chart, dél-koreai slágerlista
 Circle Records, amerikai lemezkiadó
 Circle Records, német lemezkiadó

 Albumok és dalok

 Circle, Amorphis-album
 Circle, Boom Bip és Doseone-album
 The Circle, Bon Jovi-album
 Circle, C418-album
 Circle, George Cables-album
 Circle, Harry Chapin-dal
 Circle, Deen-album
 Circle, Marques Houston-dal
 Circle, Kaela Kimura-album
 Circle, Onyanko Club-album
 Circle, Scala & Kolacny Brothers-album
 Circles, Circles című dalokat és albumokat tartalmazó egyértelműsítő lap

 Egyéb
 Circle line, londoni metróvonal